Fals kan have flere betydninger:

 Fals (håndværk) − et retvinklet indsnit langs kanten af et emne, for eksempel et træstykke.
 Fals (typografi) − ved falsning eller foldning af trykark fås de forskellige papirformater. Som fals kan man også betegne kanten mellem en bogs ryg og siderne, for- og bagperm
 Fals (mønt) − en kobbermønt fra Umayyade-kalifatet omkring 700
 FALS − Foreningen af Lærere i Samfundsfag